Lista oryginalnych seriali aktorskich Netfliksa – zestawienie oryginalnych seriali aktorskich (czyli fabularnych i nie animowanych) amerykańskiego serwisu strumieniowego wideo na życzenie Netflix. Netflix, funkcjonujący w prawie wszystkich państwach świata, dzięki 221,8 milionom subskrybentów jest największą tego typu platformą strumieniową na świecie.

Lista obejmuje seriale aktorskie, których produkcję Netflix zlecił i które premierowo dystrybuował jako Netflix Originals przynajmniej na niektórych terytoriach. Seriale zostały podzielone na trzy kategorie:
 trwające, czyli takie, których niektóre odcinki zostały już wydane, a inne zostały zamówione, są w fazie produkcji lub oczekują na premierę, bądź nie została ogłoszona decyzja o kontynuacji lub anulowaniu, ale od premiery ostatniego odcinka nie minął rok,
 zapowiedziane, czyli takie, które zostały wyprodukowane, a ich daty premiery zostały wyznaczone i ogłoszone przez Netflix,
 zakończone, czyli takie, których wszystkie wyprodukowane odcinki zostały wydane oraz co do których została ogłoszona decyzja o anulowaniu, lub takie, co do których nie została ogłoszona decyzja o kontynuacji lub anulowaniu, ale od premiery ostatniego odcinka minął rok.

Lista zawiera informacje o tytułach, datach premier i zakończenia (czyli premier pierwszych i ostatnich odcinków), liczbach odcinków i sezonów oraz krajach produkcji, a także ewentualne fakty dodatkowe (o byciu miniserialem, współprodukcją z innym dostawcą lub kontynuacją serialu innego dostawcy, a także o zapowiedzianych nowych odcinkach). Informacje na temat dat premier dotyczą najwcześniejszego pojawienia się danej pozycji w serwisie Netflix na całym świecie (niektóre pojawiają się tylko w wybranych państwach lub ich daty premiery są różne, w zależności od kraju). W listach nie zostały uwzględnione seriale, które nie są współprodukowane przez Netflix, ale serwis podpisał umowę na ich ekskluzywną dystrybucję na niektórych terytoriach, gdzie podpisuje je jako Netflix Originals.

Lista

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Zakładka programów oryginalnych na Netfliksie

 
Netflix